Сенница леандр () — вид дневных бабочек из семейства Бархатницы.

Этимология латинского названия 
Леандр (греческая мифология) — юноша из Абидоса, влюбленный в Геро и каждую ночь переплывавший Геллеспонт для встречи с ней.

Описание 
Длина переднего крыла бабочки 15—20 мм. У самцов верхняя сторона крыльев, как правило, темно-бурая, у самок — охристая с темной каймой. Задние крылья сероватого цвета, без белых пятен; между рядом из 6 глазков и внешним краем проходит относительно широкая полоска охристо-оранжевого цвета.

Ареал 
Румыния, Северная Греция, Македония, Болгария, Молдова, Южная Украина, юг европейской части России к востоку до юга Западной Сибири, Турция, Большой Кавказ, Закавказье, Северный Иран.

Встречается в степной и лесостепной полосах юго-востока европейской части, на юг распространен до зоны полупустынь. Встречается преимущественно по остепненным балкам и оврагам, на остепненных лугах, в меловых степях, на остепненных склонах. На Кавказе вид населяет горные степи и наиболее многочисленный на субальпийских злаковых лугах. Встречается на высотах от 400 до 2500 м н.у.м.

Биология 
Развивается в одном поколении за год. Время лёта с середины мая по начало июля. Бабочки часто встречаются в балках, летающими над сухими злаковыми зарослями, а также вблизи кустарников. Отмечается питание бабочек на цветках на бобовых и губоцветных.

Самки после спаривания откладывают яйца поштучно на злаковые. Стадия яйца длится около 10 дней. Выйдя из яиц гусеницы сразу же начинают кормиться. Зимует гусеница. Весной линяют последний раз и окукливаются на травянистых растениях вблизи от поверхности почвы.

Кормовые растения гусениц: коротконожка лесная, коротконожка, овсяница овечья, овсяница, мятлик.

Литература 
 Львовский А. Л., Моргун Д. В. Булавоусые чешуекрылые Восточной Европы. — М.: Товарищество науч. изд. КМК, 2007. — 442, [1] с., [4] л. ил.: ил. — (Определители по флоре и фауне России; вып. 8).
 Tom Tolman, Richard Lewington: Schmetterlinge Europas und Nordwestafrikas: Alle Tagfalter, über 400 Arten. 2 Auflage. Franckh-Kosmos Verlag, Stuttgart 2012, ISBN 978-3-440-12868-8, S. 316.

Ссылки 
 Бабочки Кавказа — Coenonympha leander (Esper, [1784]) — Сенница леандр

Животные, описанные в 1784 году
Бархатницы
Насекомые Евразии